Francis Perrin peut désigner :
 Francis Perrin (1901-1992), physicien français ;
 Francis Perrin (1947-), acteur, scénariste et réalisateur français.
 Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste français des problématiques énergétiques.